L'expression « mémoire traumatique » peut faire référence à :
 la mémoire traumatique refoulée ;
 le trouble de stress post-traumatique.

Voir aussi 

 Amnésie post-traumatique